Henryk Pietrzak, personnalité polonaise,
 , comédien polonais,
 , footballeur américain,
 , physicien soviétique d'origine polonaise,
 Michał Pietrzak, athlète polonais,
 Rafał Pietrzak, footballeur polonais,
 , poète polonais.